Маджи́ни (, также ) — итальянская фамилия.

 Маджини, Джакомо (неиз. — 1422) — средневековый учёный, монах-августинец.
 Маджини, Джованни Антонио (1555—1617) — математик, картограф и астроном.
 Маджини, Джованни Паоло (1580—1632) — скрипичный мастер, представитель брешианской школы.
 Маджини, Джузеппе (1851—1916) — учёный в области гистологии и патологии.
 Маджини, Лучиано (1925—2012) — велосипедист.
 Маджини, Менторе (1890—1941) — учёный-астрофизик.
 Маджини, Публио (1910 — неизв.) — учёный-авиаконструктор.
 Маджини, Серджио (род. 19250) — велосипедист.

См. также 
 Маджини — древний ударный кратер в южной части видимой стороне Луны.